XVI Halowe Mistrzostwa Europy w Hokeju na Trawie Kobiet 2012 odbyły się w Lipsku w dniach 13-15 stycznia 2012. Uczestniczyło w nich 8 reprezentacji narodowych. Tytułu mistrzowskiego bronił zespół Ukrainy, natomiast wicemistrzowskiego Hiszpanki.

Rozgrywki grupowe

Grupa A

Wyniki
 13 stycznia 2012

 14 stycznia 2012

Tabela

Grupa B

Wyniki 
 13 stycznia 2012

 14 stycznia 2012

Tabela

Miejsca 5-8

Wyniki 
 14 stycznia 2012  (4A – 4B oraz 3A – 3B)

 15 stycznia 2012   (4A - 3B oraz 3A - 4B)

Tabela 
Brane są pod uwagę wyniki z I rundy pomiędzy 3A – 4A oraz 3B – 4B.

Miejsca 1-4

Wyniki 
 14 stycznia 2012  (2A - 1B oraz 1A - 2B)

Mecz o 3 miejsce 
 15 stycznia 2012 10:00

Finał 
 15 stycznia 2008 13:00

ZWYCIĘZCA HME 2012

Niemcy CZTERNASTY TYTUŁ

Końcowa klasyfikacja 16. Halowych Mistrzostw Europy kobiet

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Halowych Mistrzostw Europy 2012 
Oficjalna strona Europejskiej Federacji Hokeja na Trawie (eng.) - dostęp: 14 stycznia 2012

Mistrzostwa Europy w hokeju na trawie kobiet
2012 w sporcie